Хит-парады в Великобритании:

Поп-музыка
 для синглов — UK Singles Chart
 для альбомов  — UK Albums Chart

Классическая музыка
 Чарт классической музыки (с апреля 2010):
 Classical Artist Albums Top 40
 Specialist Classical Albums Top 20
 Classical Compilation Albums Top 40
 Чарт синглов классической музыки (с 28 мая 2012) 

Составляюся компанией The Official Charts Company (OCC).